

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Romanki – część wsi Kobylnica Wołoska w woj. podkarpackim, pow. lubaczowskim, gminie Wielkie Oczy
 Romanki – część wsi Rostki Bajtkowskie w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk
 Romanki – wieś w woj. wielkopolskim, pow. kaliskim, gminie Blizanów

Zobacz też 
 Romankowo, Romanowo, Romanów, Romanówek, Romanówka, Romany